Stati Uniti d'America
 Blue Mound – villaggio della Contea di Macon, Illinois
 Blue Mound – città della Contea di Linn, Kansas
 Blue Mound – città della Contea di Tarrant, Texas